Palais des Expositions Pins Maritimes est le plus grand parc des expositions algérien. Il est situé sur le territoire de la commune de Mohammadia à l'est d'Alger. Le parc des expositions est géré par la Société Algérienne des Foires et Expositions (Safex) depuis 1967.

Historique 
La construction du palais des expositions a été lancé en 1967. Elle a été supervisé par le Bureau des projets architecturaux de la ville de Pékin.

Pavillons du Parc 
Le parc est géré par la Safex, il a une superficie de , répartis en huit halls d'expositions, le plaçant au premier rang algérien et au premier rang africain des parcs d'expositions. 

Les pavillons, Central, Saoura, Ahaggar, Casbah, Union, Bahdja, Gourara, Concorde. Les espaces extérieur de l'unité africaine, allée Principale, Cascade du Pavillon.

Principaux salons et événements 
 Foire internationale d'Alger
 Salon international du livre d'Alger 
 Salon de l'automobile d'Alger
 Foire de la production algérienne (FPA)
  Salon international des travaux publics (SITP)
 Salon international «Algeria Health» 
 Salon National des produits de la recherche
 Salon international de la cybersécurité informatique

Accès 
Le site est desservi par l'ETUSA par le bus de la ligne 8, ainsi que par le tramway d'Alger aux stations la foire d'Alger et les Pins dans la commune de Mohammadia.

Notes et références

Liens externes 
 Site de Safex
 AL24 News

Pins Maritimes
Alger